Константи́н Гаври́лов:
 Гаврилов, Константин Викторович (1957—2002) — советский хоккеист.
 Гаврилов, Константин Григорьевич (1864—1943) — русский шахматный композитор.